Арита:

 Арита — посёлок в Японии (уезд Нисимацуура префектуры Сага).
 Арита — стиль керамики.

Персоналии 
  (род. 1991) — японский футболист.
 Арита, Хатиро (1884—1965) — японский политик и дипломат.